Криворо́жская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
Названа по имени города Кривой Рог на Украине.

Россия 
 Криворожская улица в Волгограде.
 Криворожская улица в Москве.
 Криворожская улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Криворожская улица в Горловке.
 Криворожская улица в Днепре.
 Криворожская улица в Запорожье.
 Криворожская улица в Киеве.
 Криворожская улица в Кропивницком.
 Криворожская улица в Никополе.
 Криворожская улица в Харькове.
 Криворожская улица в Черновцах.

См. также 
 Криворожский проезд

Примечания 

Улицы, названные в честь городов